Фуэнсанта ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манча-дель-Хукар. Занимает площадь 24,03 км². Население — 366 человек (на 2010 год). Расстояние — 36 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Альбасете